|-
| 32001 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32002 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32003 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32004 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32005 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32006 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32007 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32008 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32009 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32010 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32011 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32012 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32013 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32014 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32015 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32016 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32017 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32018 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32019 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32020 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32021 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32022 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32023 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32024 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32025 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32026 - ||  || 27 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32027 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32028 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32029 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32030 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32031 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32032 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32033 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32034 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32035 - ||  || 3 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32036 - ||  || 4 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32037 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32038 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32039 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32040 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32041 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32042 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32043 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32044 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32045 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32046 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32047 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32048 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32049 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32050 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32051 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32052 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32053 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32054 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32055 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32056 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32057 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32058 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32059 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32060 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32061 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32062 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32063 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32064 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32065 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32066 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32067 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32068 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32069 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32070 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32071 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32072 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32073 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32074 - ||  || 10 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32075 - ||  || 1 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32076 - ||  || 2 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32077 - ||  || 2 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32078 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32079 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32080 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32081 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32082 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32083 - || 2000 KO || 24 mai 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 32084 - ||  || 28 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32085 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32086 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32087 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32088 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32089 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32090 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32091 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32092 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32093 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32094 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32095 - ||  || 24 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32096 Puckett ||  || 27 mai 2000 ||  || , 
|-
| 32097 - ||  || 24 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32098 - ||  || 25 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32099 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32100 - ||  || 28 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-